Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1977 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Carillo et John McEnroe battent Florenta Mihai et Iván Molina en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem. C'est surtout la révélation d'un futur génie du tennis : John McEnroe.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1977
France Double mixte
France Double mixte
Sport en France en 1977
Sport en mai 1977
Tennis en juin 1977